Нефтехимия:

 Нефтехимия — раздел химии
 «Нефтехимия» — научный журнал, посвящённый вопросам нефтехимии